Niklot – książę obodrycki (1131-1160)
 SnrTiK „Niklot” – polska organizacja o charakterze nacjonalistycznym i neopogańskim